Мурзы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Мурзы — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Мурзы — деревня в Молодечненском районе Минской области.
Мурзы - наместники Ногайской Орды, назначенные ханом.